Versagen ist das Nichterfüllen von Zielvorgaben und entsprechenden Anforderungen.

Technik  
Insbesondere in der Fertigungstechnik wird üblicherweise durch Dauerbelastung unter erschwerten Bedingungen das Versagen von Maschinen, Geräten, Baugruppen und Einzelteilen absichtlich herbeigeführt, um die zu erwartende Lebensdauer eines Produkts zu ermitteln. Ein unerwartet frühes Versagen z. B. durch einen Bruch kann aufgrund von Materialermüdung, Verschleiß oder einem Materialfehler auftreten und erfordert Verbesserungen; ein unerwartet spätes Versagen dagegen führt in der Regel zu Einsparungen bei Werkstoffen, der Konstruktion und der Produktion. – Verzichtet wird auf Einsparungen, wenn man sich für vorbeugende Instandhaltung entscheidet.

Materialversagen kann auch unabsichtlich – also außerhalb einer planmäßig durchgeführten Materialprüfung – auftreten.

Philosophie  
Dem englischen Mathematiker und Philosophen John G. Bennett zufolge macht erst die Möglichkeit des Versagens die Dinge „wirklich“. So ist echte Freiheit nach Bennett nur in nicht-determinierten Lebenssituationen (ihr Ausgang steht tatsächlich offen) denkbar. Diese Fälle, deren besondere Eigenart er mit dem Vorhandensein von Hazard (englisch für Gefährdung, Gefahr, Gefahrenmoment, Risiko, Wagnis, Zufall) beschreibt, ermöglichen dem Individuum eine tatsächliche freie Willensentscheidung – beinhalten also eine wirkliche Unsicherheit.

In seinem Hauptwerk The Dramatic Universe behauptet Bennett, solche Situationen seien nicht auf die menschliche Wahrnehmung begrenzt, vielmehr gehörten Momente des Hazard ganz konkret auf physikalischer Ebene zur Grundbedingung des Universums: Hazard ist eine „Grundkonstante“ der Wirklichkeit; es gibt keinen perfekten Zustand, der von diesem Zusammenspiel von Unsicherheit und Wille (bzw. Naturgesetzen) frei wäre. 

Ein weiterer, auch religionswissenschaftlich interessanter Aspekt ergibt sich daraus, dass Bennett nicht nur Mensch und Natur dieser Unsicherheit unterworfen sieht, sondern auch jede mögliche Vorstellung eines Schöpfers. Sein Postulat, auch Gott sei in seinem Wirken nicht vom „Naturgesetz“ des Hazard bzw. der Unsicherheit befreit, löst den systemimmanenten Widerspruch von menschlicher Freiheit und einer „Allmächtigkeit Gottes“ auf. Basierend auf der Überzeugung, dass Gott (welcher religiöser Vorstellung auch immer) nicht allmächtig sein könne, misst Bennett der Mitverantwortung des Menschen an der Schöpfung einen hohen Stellenwert bei.

Museum 
Im „Kulturhotell“ der schwedischen Stadt Helsingborg hat im Juni 2017 ein „Museum des Scheiterns“ eröffnet; es zeigt rund 70 missratene und nicht erfolgreiche Erfindungen. Gründer und Leiter ist Samuel West.

Siehe auch
 Menschlicher Fehler (menschliches Versagen)
 Störung (Begriffsklärung)
 Technischer Defekt
 Scheitern (Begriffsklärung)
 Überforderung

Einzelnachweise

Weblinks

Fehlermanagement
Qualitätssicherung
Technische Sicherheit